Ліга Умаглесі 2015—2016 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона у 16 раз здобуло Динамо (Тбілісі).

Турнірна таблиця 

 

 

 
 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2016

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2015–2016
Грузія
Грузія
2015 у Грузії
2016 у Грузії